Аки́мова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Акимова, Аделаида Игнатьевна (1931—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Акимова, Александра Фёдоровна (1922—2012) — Герой Российской Федерации.
 Акимова, Анастасия Андреевна (род. 1991) — российская футболистка.
 Акимова, Вера Николаевна (1959—2009) — советская легкоатлетка.
 Акимова, Вита Владиславовна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Акимова, Зоя Ивановна (более известна под фамилией Парфёнова; 1920—1993) — военная лётчица, Герой Советского Союза.
 Акимова, Ирина Михайловна (род. 1960) — украинский политик и государственный деятель.
 Акимова, Клавдия Ивановна (1928—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Акимова, Лидия Владимировна (род. 1963) — советская и российская самбистка и дзюдоистка.
 Акимова, Мария Степановна (1915—1971) — советский антрополог.
 Акимова, Наталья Валентиновна (род. 1957) — актриса Малого театра.
 Акимова, Наталья Геннадьевна (1966—2021) — российская художница.
 Акимова, Ольга Дмитриевна (1883—1969) — советская белорусская учёная-альголог.